SaturdayMan est une web-série créée par Samuel Buisseret. L'épisode pilote (Mix #001 Parano) fut diffusé le  durant le salon Comic Con' à Paris , et est en ligne dans une version améliorée sur Youtube depuis le . Un an après, le , ils diffusent en avant-première deux autres épisodes de la saison 1 à la Comic Con' (en marge de la Japan Expo) de Paris.

La série raconte les aventures d'un groupe de super héros, la SaturdayTeam, composée de Force Dance, Force Sex, Force Joke, Force Drunk, Princesse et Saturnin alias SaturdayMan. Guidés par le Docteur Doyobi, ils se battent contre le Grand Sommeil qui veut obliger l'humanité à systématiquement dormir entre 22h et 7h du matin. Le Grand Sommeil est entouré d'une armée de clones et d'une étrange fille asiatique. Pour arriver à ses fins, il crée différents monstres qui combattent la SaturdayTeam. D'autre part, une chaîne de télé puissante, Power TV, dirigée par le despotique et égocentrique Mr Show, s'intéresse de près à ces héros.

Genèse du Projet 

En 2001, Samuel Buisseret compose une chanson parodiant les génériques de dessins-animés des années 1980 / 90. Ce faux générique se nomme SaturdayMan et narre les aventures du super héros des soirées qui se bat contre le Grand Sommeil. 10 ans plus tard, il décide d'en faire un clip. Souhaitant le réaliser à la façon des génériques d’antan qui étaient généralement composés d'extraits du premier épisode, il décide de tourner un faux premier épisode, puis de le redécouper pour créer le clip. De fil en aiguille, le faux premier épisode prend de la consistance, Samuel décide d'en faire un court-métrage. N'ayant pas fait de prise de son sur le tournage, il propose à Brigitte Lecordier d'en diriger la postsynchronisation. Ensemble, ils parviendront à réunir une grosse partie du casting vocal français de Dragon Ball, ainsi que l’interprète français de Nicky Larson.

En 2013, Ankama se montre intéressé par le projet et se propose de financer une première saison. La production sera interrompue à la suite de différents désaccords et problèmes pendant la production. Tous les obstacles rencontrés pendant cette période sont racontés par Samuel Buisseret dans une série de vidéos sur Youtube : Les aventures des aventures de Saturdayman, qui explique les dessous de la production d'une web série.

En 2015, une opération de crowdfunding est montée pour financer un reboot de la série. Le crowd se termine avec 300% de l'objectif initial.  sont récoltés et permettent de relancer la production de la série. Le tournage des 2 premiers épisodes a lieu en  en Belgique, le casting est renforcé par quelques guests stars (le joueur du grenier et Frédéric Zolfanelli de la websérie Noob) et de nouvelles voix.

Saison 1 - (Reboot 2017) 
Après une opération de crowdfunding qui a vu le projet tripler son objectif initial, la série a pu lancer la production d'un reboot de la saison 1. Un premier trailer a été présenté en . La sortie des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison a lieu le  pour les contributeurs et le  sur YouTube. Un jeu vidéo Retrogaming pour la console NES  est en préparation. L’équipe propose au public d’y jouer dans les conventions geeks sur le stand Saturdayman. Un jeu de société va aussi être lancé en 2018. Le jeu s'inspire du jeu de carte Danish, et du jeu de rôle "Atmosfear".

Fiche technique 
 Titre : SaturdayMan
 Réalisation : Samuel Buisseret
 Production : Tony Van Cotthem, Rafael Vantal
 Scénario : Samuel Buisseret, Samuel Hamache, Gontran H
 Musique : Samuel Buisseret, Michel Guy De Beaumarchais, Dominique Carlier, Givichy Universal
 Société de production : Sunday Pistols Studio
 Pays d'origine :  Belgique,  France
 Genre : Fantastique, Science-fiction, Parodie, Comédie

Distribution 
 Federico Pete Trenado (voix de Patrick Borg) : Saturnin / SaturdayMan
 Dominique Carlier (voix d'Éric Legrand) : le Grand Sommeil
 Marc Lacombe (voix de Marc Lacombe) : Docteur Doyobi
 Frédéric Zolfanelli (voix de Emmanuel Curtil) : Mr Show
 Émilie De Vos (voix de Céline Monsarrat) : Princesse
    Lena Dalem (voix de Lena Dalem) : Vanessa Tesla
 Thomas Midrez (voix d'Éric Legrand) : Force Dance
 Alexandra Dechmann (voix de Brigitte Lecordier) : Force Sex
 Quentin Declerck (voix de Vincent Ropion) : Force Joke
 Amaury Jansens (voix de José Luccioni) : Force Drunk
 Amandine Tagliavini (voix de Barbara Tissier ) : Mademoiselle Michon
 Frédéric Molas (voix de Patrick Poivey) : DJ Attic / Troll
 Vinz Kanté (voix de Aurélien Ringelheim) : DJ Attack
 Wolfgang Godot (voix de Christian Pelissier )  : Wolf
 Kévyn Dos Santos Machado (voix de Philippe Ariotti) : Clone 1
 Benoit Allemane : Narrateur
Harvee (voix: Harvee) : Assistant de Mr Show

Episodes

Références

Liens externes 
 
 SaturdayMan Mix #001 sur Youtube
 S-cape, le site personnel de Samuel Buisseret
 Les aventures des aventures de Saturdayman : http://webseriesmag.blogs.liberation.fr/2016/03/30/saturdayman-ses-aventures-et-les-aventures-de-ses-aventures/

Web-série créée en 2013
Science-fiction en Belgique